Новомарковка — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Новомарковка — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Новомарковка — село в Кантемировском районе Воронежской области.

Украина 

Новомарковка — до 1993 г. название села Рунгуры в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.